Дометиан:

 Дометиан (Горохов) (1879—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии.
 Дометиан (Топузлиев) (1932—2017) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Видинский.